SPP kan syfta på:

 SPP – en del av Bluetoothprotokollstacken som emulerar en serieport, se Serial Port Profile
spp. – Species pluralis. Förkortningen används när man avser flera ospecificerade arter av ett släkte. Tex. Pinus spp. avser alla arter av tall.

Företag
 SPP – ett varumärke från 1961 till 2001 för Svenska Personal-Pensionskassan
 SPP – ett varumärke sålt till Handelsbanken 2001 och vidare till Storebrand 2007
 Trygg Hansa-SPP – en försäkringskoncern bildad av Trygg-Hansa och SPP 1990–1994
 SPP Livförsäkring – bildades 1994 som ett dotterbolag (SPP Fritt Val) i försäkringskoncernen Svenska Personal-Pensionskassan, sålt till Handelsbanken 2001 och Storebrand 2007
 SPP Liv Fondförsäkring – ett dotterbolag till Sveriges Privatanställdas Pensionskassa, sålt till Handelsbanken 2001 och Storebrand 2007
 SPP Pension & Försäkring – ett svenskt försäkringsbolag bildat genom en sammanslagning av SPP Livförsäkring och SPP Liv Fondförsäkring 2015

Se även
 Alecta – ett tjänstepensionsföretag, den kvarvarande delen av Svenska Personal-Pensionskassan efter försäljningen till Handelsbanken 2001